Wjatkin ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Wjatkin (* 1984), kasachisch-russischer Eishockeyspieler
 Rudolf Wsewolodowitsch Wjatkin (1910–1995), sowjetischer Asienwissenschaftler